Епархия Спрингфилда:

 Епархия Спрингфилда — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Спрингфилд, Иллинойс, США.
 Епархия Спрингфилда — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Спрингфилд, Массачусетс, США.